Landen
Equatoriaal Guinee, een land in Centraal-Afrika
Spaans-Guinee, voormalige Spaanse kolonie
Guinee-Bissau, een land in West-Afrika
Portugees-Guinee, voormalige Portugese kolonie
Guinee-Conakry, een land in West-Afrika
Frans-Guinee, voormalige Franse kolonie

Geografie
Guinee, een gebied in West-Afrika